Ке́кава (; ранее — Кеккау) — город (с 1 июля 2022 года) в центральной части Латвии, административный центр Кекавского края и Кекавской волости (в состав волости не входит).

Расположен в 17 км к югу от Риги, на левом берегу Даугавы в непосредственной близости от Рижского водохранилища.

История 
Кекавская усадьба и одноимённая водяная мельница впервые упоминаются в 1435 году, в связи с тяжбой между Ригой и Ливонским орденом.

После раздела Ливонии в 1561 году имение вошло в состав Курляндского герцогства, а с 1793 года — в состав Курляндской губернии России. Лютеранская церковь, которая сегодня стоит в центре города, также относится к этому периоду.

Транспорт

Автодороги 
Через Кекаву проходит автомагистраль  Рига — Бауска — граница Литвы (Гренцтале), являющаяся частью Европейского маршрута  (с 2021 года ведётся строительство 17-километрового участка дороги в обход Кекавы). Огибая Кекаву, проходит рижская окружная автомагистраль  Саласпилс — Бабите, являющаяся частью Европейского маршрута . Также к городу подходит региональная автодорога  Кекава — Скайсткалне.

Среди местных автодорог наиболее значима  Кекава — Плаканциемс.

Автобусы и маршрутные такси 
 Рига — Балдоне
 Рига — Бауска
 Рига — Вецумниеки
 Рига — Яунелгава — Айзкраукле

 Рига — Кекава
 Рига — Текстилниеки
 Рига — Даугмале

Достопримечательности 
 Долеская лютеранская церковь Святой Анны (архитектор Кристоф Хаберланд, 1783 г.)
 Кекавская лютеранская церковь
 Катлакалнсская лютеранская церковь
 Кекавский краеведческий музей
 Даугмальский школьный музей
 Титургское озеро
 Мулкалнс
 Даугмальское городище
 Катлакалнсские сосны
 Канал Э. Оствальда
 Муриши
 Народный дом Доле
 Кекавская начальная школа
 Усадьба Рамава-Депкина
 Памятный камень репрессированным жителям края
 Надгробие Гарлиба Меркеля
 Памятный камень Э. Оствальду
 Баложская лягушка
 Надгробие Иоганна Генриха Баумана
 Памятный камень Роберту Мурниексу
 Памятный камень «Путь беженцев»
 Янова горка — святой пригорок предков
 Остров смерти
 Братская могила у Труселей
 Катлакалнсское братское кладбище
 Фонтан города Баложи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кекавского края
 
 Информация об Кекаве в топонимической базе данных

 

 
Волостные центры Латвии
Краевые центры Латвии